Pont Kennedy steht für:

 eine Brücke in Niamey in Niger, siehe Kennedybrücke (Niamey)
 ein Stadtviertel in Niamey in Niger, siehe Pont Kennedy (Stadtviertel)
 Pont Kennedy (Maas), Brücke in Lüttich
 Pont John F. Kennedy (Ill), Brücke in Strassburg

Siehe auch
 Kennedybrücke